Dorla bezeichnet

 Dorla (Gudensberg), Dorf, seit 1971 Ortsteil von Gudensberg in Hessen
 Dorla (Isaurien), Hügellandschaft in Isaurien
 Vogtei Dorla, Verwaltungseinheit der Ganerbschaft Treffurt
 Kanton Dorla, im ehemaligen Königreich Westphalen
 Dorla (Vogtei) – zwei Ortsteile der Gemeinde Vogtei, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen:
 Oberdorla
 Niederdorla
 Dorla, rechter Oberlauf der Passade bis Mosebeck, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Dorlar